

Мурадимово — присілок, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Мурадимово — присілок, Бурзянський район, Башкортостан

Див. також 
 Мурадим